Gmina Świętajno bezeichnet zwei Gemeinden in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Gmina Świętajno (Powiat Olecki), eine Landgemeinde im Powiat Olecki (Sitz, dt.: Schwentainen, Kreis Oletzko (Treuburg))
 Gmina Świętajno (Powiat Szczycieński), eine Landgemeinde im Powiat Szczycieński (Sitz, dt.:Schwentainen, Kreis Ortelsburg)